Canyon steht für:
 Canyon, Talform
 Canyon Bicycles, Fahrradhersteller
 Der Canyon, Thriller von Douglas Preston aus dem Jahr 2005
 Canyon (Band), eine deutsche Folkrock-Gruppe der 1970er Jahre
 The Canyon (2009), ein US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009
 The Canyon (Philip Glass), symphonisches Werk des US-amerikanischen Komponisten Philip Glass
 den Markennamen des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Detroit Comércio e Indústria
 Canyon (Schokoriegel), den Markennamen eines Schokoriegels
 Canyon (Spiel), ein Brettspiel von Frederick A. Herschler
 Canyon (Satellit), eine Serie US-amerikanischer Aufklärungssatelliten

Personen:
 Christy Canyon (* 1966), US-amerikanische Pornodarstellerin

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Canyon (Kalifornien)
 Canyon (Minnesota), im St. Louis County
 Canyon (Texas)
 Canyon (West Virginia)

im NRHP gelistete Objekte:
 Canyon Creek School, District No. 32, in Glenwood Springs, Connecticut, ID-Nr. 03001360
 Canyon Creek Charcoal Kilns, in Glendale, Montana, ID-Nr. 05000511
 Canyon Creek Laboratory of the U.S. Public Health Service, in Hamilton, Montana, ID-Nr. 70000362
 Canyon Creek Shelter, in Port Angeles, Washington, ID-Nr. 07000712
 Canyon de Chelly National Monument, in Chinle, Arizona, ID-Nr. 70000066
 Canyon Diablo Bridge, in Winona, Arizona, ID-Nr. 88001664
 Canyon Falls Bridge, in L'Anse Township, Michigan, ID-Nr. 99001464
 Canyon Grain Bin and Chutes, in Hay, Washington, ID-Nr. 88001539
 Canyon Lakes Archeological District, in Lubbock, Texas, ID-Nr. 76002049
 Canyon Overlook Trail, in Springdale, Utah, ID-Nr. 86003722
 Canyon Padre Bridge, in Flagstaff, Arizona, ID-Nr. 88001666
 Canyon View Ruin, in Tierra Amarilla, New Mexico, ID-Nr. 86003628

Siehe auch:
 American Canyon Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Kalifornien
 Blue Canyon
 Kenyon
 Kanyon